25-й чемпионат мира и одновременно 36-й чемпионат Европы по хоккею с шайбой проходил в Норвегии с 28 февраля по 9 марта 1958 года.

Турнир проходил в один круг.

Результаты матчей

Статистика

Лучшие игроки

Самые результативные игроки

Медалисты

Чемпион

Источники 
 

Чемпионат Европы по хоккею с шайбой 1958
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Норвегии
Спорт в Норвегии в 1958 году
Февраль 1958 года
Март 1958 года